Fronau ist

ein Ortsname:

in Deutschland
 Fronau (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Fronau (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Fronau (Schneizlreuth), Ortsteil der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Fronau (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

in Polen
 Wronie (ehemals Fronau im Landkreis Briesen (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Wąbrzeźno

ein Familienname der ursprünglich bayerischen Adelsfamilie von Fronau (Adelsgeschlecht):

 Gamareth Fronauer (auch Konrad von Fronau), Ritter mit zahlreichen Besitzungen u. a. in Österreich
 Friedrich von Fronau († 1293), Bischof von Chiemsee (1292–1293)

Siehe auch:
 Frohnau